

Cinema 
 Izo  – film di Takashi Miike del 2004

Codici 
 IZO  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Izumo (Giappone)

Personaggi 
 Izo  – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
 Izo  – personaggio di One Piece
 Maestro Izo  – personaggio dei fumetti Marvel Comics